Таи́нственный о́стров может означать:
Таинственный остров — роман Жюля Верна.
Таинственный остров (фильм, 1929)
Таинственный остров (фильм, 1941) — фильм (СССР).
Таинственный остров (фильм, 1951)
Таинственный остров (фильм, 1961) — фильм (Великобритания—США).
Таинственный остров (мини-сериал, 1973)
Таинственный остров (фильм, 1982)
Таинственный остров (2004) — пилотный эпизод телесериала «Остаться в живых».
Таинственный остров (фильм, 2005) / Mysterious Island
Таинственный остров (фильм, 2008)